Krivé je název více sídel na Slovensku:

 Krivé (okres Bardejov) – vesnice v okrese Bardejov
 Krivé (okres Púchov) – vesnice v okrese Púchov
 Krivé  –  národní přírodní rezervace na Slovensku, v pohoří Malá Fatra